Schnetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Schnetzer (* 1990), amerikanischer Schauspieler
 Bernhard Schnetzer (1937–2013), deutscher Kunstmaler
 Dominique Schnetzer (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin
 Florian Schnetzer (* 1989), österreichischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Hans Schnetzer (1894–1994), deutscher Architekt
 Josef Schnetzer (1905–1993), österreichischer Maler und von 1968 bis 1984 Präsident der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Oberösterreichs
 Julia Schnetzer (* 1985), deutsche Meeresbiologin und Autorin
 Patrick Schnetzer (* 1993), österreichischer Radballer
 Ramón Schnetzer (* 1996), österreichischer Eishockeyspieler
 Richard Schnetzer (* 1876), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Stephen Schnetzer (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Villa Schnetzer
 Schnetzler